Der European Darts Grand Prix 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 5. bis zum 7. Mai 2017 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das vierte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war der Glaspalast in Sindelfingen.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 6:0-legs gegen den Niederländer Michael van Gerwen durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Benito van de Pas
  Gerwyn Price
  Alan Norris
  Jelle Klaasen
  Ian White
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Daryl Gurney
  Cristo Reyes

Sieger des UK Qualifier
 Stephen Bunting
 Mervyn King
 Steve West
 Joe Murnan 
 Steve Beaton
 James Wilson
 Adrian Lewis
 Chris Dobey
 Paul Rowley
 Rob Cross 
 Luke Woodhouse
 Mark Webster
 Steve Lennon
 John Henderson
 James Richardson
 Matt Clark
 Jonny Clayton 
 Keegan Brown

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Ron Meulenkamp
  Dimitri Van den Bergh
  Jeffrey de Graaf
  Jermaine Wattimena
  Jan Dekker
  Christian Kist
  Zoran Lerchbacher
  Dirk van Duijvenbode

Sieger des Host Nation Qualifier
  Gabriel Clemens
  Bernd Roith
  René Berndt
  Max Hopp

Nordic & Baltic Qualifier
  Ulf Ceder

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 5. Mai 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017